Пюиве́р:

 Пюивер () — коммуна в департаменте Од (Франция).
 Пюивер () — коммуна в департаменте Воклюз (Франция).